Wolfgang-Borchert-Schule oder Wolfgang-Borchert-Gymnasium ist der Name folgender weiterführender Schulen:

 Wolfgang-Borchert-Schule (Berlin-Spandau), Integrierte Sekundarschule in Berlin
 Wolfgang-Borchert-Gymnasium (Halstenbek), Gymnasium im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Wolfgang-Borchert-Schule (Itzehoe), Gemeinschaftsschule im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Wolfgang-Borchert-Gymnasium (Langenzenn), Gymnasium  im Landkreis Fürth, Bayern, siehe Langenzenn #Wolfgang-Borchert-Gymnasium
 Wolfgang-Borchert-Gesamtschule (Recklinghausen), Gesamtschule im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen